Bilyn (ukrainisch ; russische Entsprechung Belin/Белин) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Bilyn (Rachiw), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw
 Bilyn (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
 Bilyn (Wolodymyr), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr

Siehe auch:
 Bilin